Ischia, sziget a Nápolyi-öbölben
Ischia, település Ischia szigetén
Ischia di Castro, település Viterbo megyében